Rosička kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Rosička (okres Jindřichův Hradec)
 Rosička (okres Žďár nad Sázavou)
 Hadravova Rosička in het district Jindřichův Hradec